Блант има више значења:
 Округ Блант (Алабама)
 Округ Блант (Тенеси)